Antonio Gonelli-Cioni – pedagogista italiano
 Giovanni Gonnelli – scultore italiano
 Lorenzo Gonnelli – calciatore italiano
 Tullio Gonnelli – velocista italiano